Вахо́вский () — польская фамилия, происходящая от названия села Вахув в Польше. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Ваховский, Валерий Евгеньевич (род. 2003) — украинский киберспортсмен.
 Ваховский, Мирослав Станислав (род. 1970) — польский прелат, ватиканский дипломат и куриальный сановник.
 Ваховский, Михаил Михайлович (1909—1980) — советский театральный режиссёр.

Топоним 
 Ваховский — деревня в Татарском районе Новосибирской области России.